Белове́жи Вторы́е () — село, расположенное на территории Бахмачского района Черниговской области (Украина).

Население составляет 8 жителей (2006 год). Плотность населения — 15,18 чел/кв.км.

Близ села расположено городище древнерусской Белой Вежи. Село впервые упоминается в 1766 году.

Село Беловежи Вторые находится примерно в 21 км к югу от центра города Бахмач. Средняя высота населённого пункта — 135 м над уровнем моря. Село находится в зоне умеренно континентального климата.

Национальный состав представлен преимущественно украинцами, конфессиональный состав — христианами.

См. также 

 Белая Вежа (Черниговская область)

Ссылки 
 Беловежи Вторые на сайте Верховной Рады Украины

Населённые пункты Бахмачского района